L'édition 2018 du tournoi de tennis de Linz se déroule du 8 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie International. Camila Giorgi remporte le tournoi en simple, Kirsten Flipkens et Johanna Larsson celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Estonienne Anett Kontaveit et de la Suédoise Rebecca Peterson. Elles sont respectivement remplacées par Vera Lapko et Stefanie Vögele.

Lauréates 
L'Italienne Camila Giorgi remporte son  en battant en finale Ekaterina Alexandrova (6-3, 6-1).

La Belge Kirsten Flipkens et la Suédoise Johanna Larsson remportent leur  en collaboration en battant en finale la paire Atawo - Grönefeld (4-6, 6-5, [10-5]). Il s'agit aussi de leur  et  respectifs. De plus, Johanna Larsson remporte pour la  fois consécutive le tournoi en double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Linz
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2018
Linz
Sport en Autriche en 2018
Tennis en octobre 2018